Штат Иллинойс имеет 19 официальных символов, принятых Генеральной ассамблеей:

Примечания 

 
Иллинойс
Символы